

Patronyme 

 Alexandre Sumpf (1977-), historien et universitaire français habilité à diriger les recherches à l'Université de Strasbourg ;
 Michel Sumpf (dit Michel Zumpf) (1957-), réalisateur et plasticien français ;